AABT steht für:
 Association for Advancement of Behavioral Therapies
 Aachener Aphasie-Bedside-Test, siehe Aachener Aphasie-Test#Weitere Testverfahren zur Aphasiediagnostik

Abkürzung